Miejscowości w USA:
 Bowdon – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Carroll
 Bowdon – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells
W Wielkiej Brytanii:
 Bowdon – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)